La ville de Casale Monferrato fut assiégée plusieurs fois. Le siège de Casal également écrit siège de Casale peut désigner :

Siège de Casal (1215) sous l'attaque des cités de Verceil, Alexandrie et Milan
Siège de Casal (1370) par Galéas II Visconti
Siège de Casal (1628-1629) pendant la guerre de Succession de Mantoue
Siège de Casal (1630) également pendant la guerre de Succession de Mantoue
Siège de Casal (1640) également pendant la guerre franco-espagnole
Siège de Casal (1681) pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Siège de Casal (1695) également pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Siège de Casal (1745) pendant la guerre de Succession d'Autriche

Notes 

Homonymie de sièges